«Венец» — бывший российский футбольный клуб из г. Гулькевичи (Краснодарский край), существовавший с 1989 по 2002 год. Лучшее достижение в первенстве России — 4 место в 2-й зоне второй лиги в 1993 году.

Статистика выступлений

Известные игроки 
 В список включены игроки клуба, значимые согласно ВП:ФУТ.
  Сергей Винницкий
  Роман Герус
  Сергей Груничев
  Александр Каменцев
  Леонид Лазариди
  Сергей Лебеденко
  Андрей Пахтусов
  Александр Пироженко
  Андрей Попов
  Сергей Сергеев
  Владимир Суший
  Дмитрий Туренко
  Сергей Ушаков
  Андрей Ярыгин

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте КЛИСФ (ошибочно сведена статистика «Венца» и ФК «Арома»)

Футбольные клубы России
Футбольные клубы России, прекратившие существование
Футбольные клубы, расформированные в 2002 году
Футбольные клубы Краснодарского края
Гулькевичи